

Biografia
Segretario regionale in Sardegna di Fratelli d'Italia del partito guidato da Giorgia Meloni, è stato eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nella circoscrizione Sardegna alle elezioni politiche del 2018 del 4 marzo. È membro e capogruppo della IV Commissione di Difesa.
In occasione delle elezioni europee del 2014 è stato candidato con Fratelli d'Italia nella circoscrizione Italia insulare ottenendo 5.791 preferenze personali, non risultando quindi eletto.

Alle elezioni politiche anticipate del 2022 viene candidato alla Camera come capolista nel collegio plurinominale della Sardegna risultando eletto.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 Politiche. Fratelli d'Italia, la gioia del neoeletto Sasso Deidda: "Grazie. Superati 35 mila voti in Sardegna"

Deputati della XVIII legislatura della Repubblica Italiana
Politici di Fratelli d'Italia